PHP steht für:
 PHP, eine Skriptsprache

PHP ist die Abkürzung für:
 Parallel History Project, Projekt und Dokumentensammlung zur Geschichte des Kalten Krieges
 Patriot Heritage Project, ein Raketenabwehrsystem
 Penultimate Hop Popping in der Datenübertragung bei MPLS
 People’s Heritage Party, eine Partei in Ghana
 Philippinischer Peso, die Währung der Philippinen
 Schubfachprinzip, von englisch pigeonhole principle

Siehe auch:

PHP